Усова Гора — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена в 14 к югу от центра города Печоры и в 7 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Паниковичи. Севернее находится Усовское озеро, западнее — Троицкое озеро и деревня Троицкое.

Население 
Численность населения деревни составляет 14 жителей (2000 год).

Топографические карты 
 O-35-080-c Масштаб: в 1 км 500 м Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района